Ключевский (Ключевской) сельский округ

Еврейская автономная область 

 Ключевской сельский округ Смидовичского района (упразднён)

Кировская область 

 Ключевский сельский округ Шабалинского района (упразднён)

Омская область 

 Ключевской сельский округ Омского района

Тверская область 

 Ключевской сельский округ (до 1998 года Ключевский) Максатихинского района (до 2005 года)

Тульская область 

 Ключевский сельский округ Новомосковского района

Тюменская область 

 Ключевский сельский округ Нижнетавдинского района

В упразднённом регионе

Читинская область 

 Ключевский сельский округ Борзинского района